Беньямино Консоло (; ,  — , ) — итальянский переводчик древнееврейских текстов.

Основные труды Консоло — итальянские переводы книги Бахье ибн Пкуда «Ховот Алевавот» («Учение об обязанностях сердца») (1847, с древнееврейского перевода Иегуды бен Тибона), Книги Иова (1874), Плача Иеремии (1875) и Псалтири (1885). К изданию Плача Иеремии присоединил написанный, по всей видимости, им самим «Плач одного итальянца на смерть великого императора французов Наполеона III» (, на итальянском и древнееврейском языках).

Жена Консоло Реджина, урождённая Пьяцца (1802—1889), перевела на итальянский язык «Руководство» Эпиктета. Их сын Федерико Консоло стал скрипачом и композитором и некоторое время учился у Ференца Листа; благодаря этому в 1885 году Лист встречался с Консоло-старшим как с переводчиком Книги Иова, в рамках своего позднего интереса к этой библейской фигуре.

Фонд Беньямино Консоло и Реджины Пьяцца хранится в архиве Флорентийской национальной библиотеки.

Примечания 

Переводчики на итальянский язык
Переводчики Италии
Переводчики с иврита